Учалле — топоним

 Учалле — село в Татарстане.
 Учалле — река в Татарстане.